Floralia (Romeins feest)

Vernoemd

Nederland
 Floralia (vereniging), Nederlandse plaatselijke verenigingen ter bevordering van kamerplanten
 Floralia geïllustreerd weekblad voor de tuinbouw, een voorloper van het maandblad Groei en Bloei van de vereniging Groei & Bloei. Ook Floralia. Geïllustreerd weekblad voor liefhebber en vakman
 een jaarlijks bloemenfestival (ook de Floor genoemd) (eind) september in Nederlandse plaatsen als Nieuwe Niedorp (sinds 2016 Dahlia Days door lokale jongeren erbij), Voorthuizen en Langezwaag
 Bloembollenkwekersvereniging Floralia, gevestigd te ’s-Gravenzande

België
 Gentse Floraliën
 jaarlijkse Floralia Brussels / Floralia - Spring Flower Show in Groot-Bijgaarden in mei